Cet article donne en détail les résultats du double messieurs de l'édition 2003 du tournoi de Wimbledon qui s'est tenue du 23 juin au .

Faits marquants 
Cette épreuve de double est remportée par Jonas Björkman et Todd Woodbridge.

Parcours

Têtes de série 

 Wild cards (invitations) 

 Qualifiés 

 Lucky losers (repêchés)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

2003
Tennis en Angleterre en 2003
Wimbledon Double messieurs
Tennis en juin 2003
Tennis en juillet 2003